Esporte Total na Geral foi um programa esportivo da Rede Bandeirantes, exibido entre 04 de abril e 12 de agosto de 2005.

Sinopse
O programa teve o formato do antecessor Esporte Total, desta vez, com mais ênfase ao humor e as notícias esportivas e era apresentado por Beto Hora, Lélio Teixeira e Zé Paulo da Glória. Era a versão televisiva do programa radiofônico Na Geral e tinha direção de Arnaud Rodrigues.

No programa, Beto Hora costumava imitar personalidades e cantores usando máscaras, como Paulo Maluf, Silvio Santos, Papa João Paulo II, Tim Maia e personagens próprios, como Seu Geraldo e Moacir Rossi.

Exibido de segunda a sexta, o cenário do programa era composto por uma plateia de 30 pessoas, como se fosse uma arquibancada. Contou também com a participação da tenista Vanessa Menga, que apresentava o quadro A Conquista do Ouro, entrevistando alguns atletas olímpicos.

Com a audiência baixa, a Rede Bandeirantes dispensou Beto Hora, Lélio Teixeira e Zé Paulo da Glória, tirou do ar o programa Esporte Total na Geral no dia 12 de agosto e no dia 15, voltou o antigo formato do Esporte Total, desta vez, apresentado por Roberto Avallone e participação do ex-jogador Neto.

Logo após o término da versão televisiva do programa, a versão radiofônica da atração continua no ar. Em 2006, a equipe do programa foi para a Alemanha, onde apresentou o programa diretamente do país-sede da Copa 2006.

Arena SBT
Em 2014, o SBT criou um programa similar ao Na Geral, o Arena SBT. E como o outro, o programa saiu da grade por baixa audiência, além do custo alto e do horário, já que o programa era exibido aos sábados à noite.

Esporte Total Geral
Esporte Total Geral
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2005
Programas de televisão do Brasil encerrados em 2005
Programas de televisão em língua portuguesa